Натуральне число 1494
 1494 рік до нашої ери
 1494 рік нашої ери